Proyecto Jipi es un grupo de punk-mestizo reivindicativo formado en Alicante-España influenciado por grupos como Mano Negra, Tonino Caratone y Banda Bassotti.

Biografía 
Después de pertenecer a varios grupos como Banda Jachis, Saltimpankis y su querido Disidencia, Carlos -Jipi para todos- decidió hacer un “in pass” en su carrera musical, desapareció de los escenarios y se puso a componer sus propias canciones con el sello especial que siempre le ha acompañado. Fruto de esa temporada apartado, nació Proyecto Jipi y el disco de estudio “Humor, Amor Y Respeto” (2006), dentro de un estilo propio que podríamos definir como Rock Mestizo, desprendiendo energía positiva por los cuatro costados por su fuerza, y su positivismo; tratando temas como la inmigración, las cárceles, el maltrato,... Desde una nueva óptica. Un total de 11 temas y un video clip en el que colabora con la Charanga las Tiesas 301, del centro ocupacional para gente disminuida (APADIS) de Villena. Lo produjo Txus (Disidencia) y fue grabado en los estudios Sónica de Novelda. En el disco colaboró gente de Obrint Pas, de Gaia Dud Sindicat, de Disidencia, Maiki de Banda Jachis... Y fue distribuido a nivel nacional. Tuvo muy buena aceptación por el público y el año 2008 se presentó el trabajo en todos los escenarios posibles, satisfaciendo las ansias de los fanes que todavía no habían podido disfrutar del Proyecto Jipi en directo. 

Proyecto Jipi presenta el 5 de marzo de 2009 su segundo trabajo discográfico de estudio, “Como Están Las Cosas” (2009). Inmortalizan para esta ocasión, once canciones con el sello especial que les caracteriza y desde una óptica, como siempre, muy comprometida. Su estilo se puede definir de dos formas distintas, Rock Mestizo, o Flamenco Punk lleno de energía positiva y buenas vibraciones. Grabado en los Sónica Estudios de Novelda (Alicante), entre los meses de noviembre de 2008 y enero de 2009, la producción artística ha corrido a cargo de Óscar Martínez y el propio Carlos “Jipi”, haciéndose en el mismo estudio la masterización y mezcla definitiva. Cuentan en este disco con múltiples colaboraciones entre las que destacan: Javier Abreu, Javier Moro, Ovidio, Txus (Disidencia), Julio y Txus (Traspiés), el hip hop del Sr. SIRT, Scrach y bases por Dj. Kromik, entre otros...dando especial importancia, en muchos de los temas, a los instrumentos de viento. La portada y el diseño gráfico han sido obra de Maki (Obrint Pas), destacar que se hace un pequeño y humilde homenaje, a una portada de los Clash. Otro de los homenajes de este disco va dedicado a Federico García Lorca, y un tercero al escritor alicantino Vicente Ramos. Respecto a las canciones, destacar la temática de un par de ellas. “Como están las cosas”, la canción que abre y da título al disco, trata de lo mal que parece que se están poniendo las cosas y de esa “crisis” a la que todo el mundo hace referencia. “Sueño de paz” habla de una realidad que nos salpica todos los días, esas guerras que tanta sangre inocente derraman y que los que las provocan, parecen hacer oídos sordos y no escuchar al resto del mundo. En definitiva, un disco para todos los públicos, fácil de escuchar y muy recomendable en estos tiempos que corren.

Desde 2009 a 2011 el grupo ha participado en un sinfín de festivales y actividades musicales, a destacar: Aúpa Lumbreiras!, Mayos Rock, MareaRock Festival, Villena Suena, ParkeRock, IbiRock, Alacant Rock, Independent Fest, Festival Kilos & Sonrisas, Cazalla Rock, Bombonera Rock, Festival Help! África, Festival Solidario por Haití, Adveniment de la Sardina, Wolfest 2011,...

Han sido portada en la revista ´Viviendo entre pogos´ y entrevistados, entre otras publicaciones, en RockEstatal, Heavy Rock, Los+Mejores, Revista Üalá, etc,...

Grabaron para el programa ´Para todos LA2´ de TVE, actuación que fue emitida el 23 de marzo de 2011, en Multimedia se puede ver el enlace.

El 3 de febrero de 2012, sale ´Ilusiones redondas´ (2012), se trata del tercer y último trabajo de estudio de Proyecto Jipi. El vocalista jerezano y su grupo, firman un disco en el que registran trece canciones de muy diferentes estilos, donde nueve, son composiciones nuevas con letras que tratan distintas temáticas. Tres, son versiones: ´Los mánagers´ de Kiko Veneno, 'El futuro que nos viene' con música de Txis Pin y letra de Viri (cantante de Maniática) y ´Martes 13´ de Disidencia. Y, una, es la adaptaciòn titulada ´Sígueme´.

Con una cuidada y laboriosa producción artística de manos de Miguel Ángel Calatayud ´Maiki´, este nuevo disco destaca por sus ritmos bailables, fusiones constantes, buenas colaboraciones y riqueza instrumental de vientos en todas sus canciones. Todo ello, muy bien encajado y repleto de múltiples matices, acertados arreglos y mucha energía sonora que lo elevan a un gran nivel. El primer tema extraído como single lleva por título ´Ver o no ver´.

A tan cuidada grabación, le tenía que acompañar una buena portada, fue el conocido dibujante de ´El Jueves´, Carlos Azagra, quién se encargó incondicionalmente de realizarla, así como los dibujos que adornan todo el interior gráfico, muy bien adaptados a los textos por el diseñador Ximo Tomás ´Maki´.

Colaboran en esta ocasión: Javier chispes (Banda Jachís), voz en ‘Preso del mundo’. La Gato (Alicante Zona Absurda), voz en ‘Mala yerba’, ‘Ver o no ver’, ‘Preso del mundo’ y ‘Mirando hacia adentro’. Manolo Salido Reyes, saxo en ‘El llanto de las olas’ y ‘Martes 13’. Víctor Reyes (El Talismán), voz en ‘Martes 13’. Elizabeth Sogorb, voz en ‘El llanto de las olas’. Chus (Traspiés), voz en ‘Mirando hacia adentro’. David ‘Malaguita’, voz en ‘Poeta loco’ y ‘Preso del mundo’. Jesús ‘Mexikano’, Carlos Pérez, Raúl Juan, La Gato (AZA), David ‘Malaguita’ y Víctor Reyes (El Talismán), jaleos y coros en ‘Martes 13’ y ‘Ver o no ver’.

El sexteto para las citas en directo es una mezcla de veteranía y músicos notables emergentes. La formación está liderada por Carlos Magan ´Jipi´, compositor, guitarra y voz principal. Al bajo ´Txispín´, el mítico bajista, entre otras, de la banda Maniática, dominador en las cuatro cuerdas de múltiples estilos. El otro guitarra se llama Rafa ´Felo´, joven pero con una formación musical muy importante. Carlos, el batería, y ´Mexi´ uno de los trombones, son hermanos, también de formación musical importante y con recorrido musical en otros grupos. Por último, tenemos al trombón Carles que ha tocado en L´Home del Sak y en Disidencia.

En 2017 se volvió a refundar como Power Trio, quedando las melodías de los vientos arregladas para una sola guitarra, y dejando un poco de lado el mestizaje de antaño para concentrar en directo toda la esencia punk tan característica de los Disidencia recuperando algunas de sus míticas canciones y sacando nuevo material cada cierto tiempo.

Ahora mismo están en activo y de rodaje por salas y festivales.

Miembros 
 Carlos Jipi (bajo y voz)
 Richi W (guitarra eléctrica)
 Joan (batería)

Antiguos Miembros 

 Carles(Trombón)
 Txispín (bajo y voz)
 Felo(Guitarra y coros)
 Mexicano(Trombón)
 Carlos (Batería)
 Pep Villanueva (guitarra y coros)
 Malvar (bajo y coros)
 Chuki (batería)  disidencia  kagando entre 2 coches
 Kike (trompeta y coros)
 Taño (percusiones y panderetas)
 Kikillo (batería) actualmente en el grupo (Bakteria Sozial)
 Vicent (Bajo) actualmente en el grupo (Bakteria Sozial y Los del medio)
 Txus (bajo) Actualmente en el grupo Disidencia y The Radio Clash
 Poti (trompeta) Actualmente en el grupo La Gossa Sorda
 Mario (trombón y coros)

Discografía 

 Humor, Amor y Respeto (2006)

Incluye las canciones:

1. Salamalekum

2. Aún estás ahí

3. Venid de frente

4. Disfraces

5. No se arrepiente

6. Guardianes absurdos

7. Dueña de su cuerpo

8. Mi hermano

9. Soy desolación

10. Kuky

11. De qué te sirve?
 

 Como Están las Cosas (2009)

Incluye las canciones:

1. Como Están Las Cosas

2. Que Esperabas

3. Frío

4. Guitarra

5. Lo Mismo Que Te Canto

6. Música

7. Kika

8. Recordando otra vez

9. Sueño de paz

10. Puta Princesa

11. Vivo Soñando

 Ilusiones Redondas (2012)

Incluye las canciones: 

1. La luna y la muerte   

2. Ver o no ver   

3. Sígueme   

4. El futuro que nos viene   

5. Muerto   

6. Poeta loco   

7. Mala yerba   

8. Preso del mundo   

9. Mirando hacia adentro   

10. Soy desolación   

11. Los mánagers (versión de Kiko Veneno)   

12. El llanto de las olas   

13. Martes 13 (versión de Disidencia)

Enlaces externos 
 http://www.myspace.com/proyectojipiband
 http://www.facebook.com/pages/PROYECTO-JIPI/96011769563
 https://twitter.com/ProyectoJipi
 http://www.musikaze.com/proyectojipi
 https://web.archive.org/web/20120325224740/http://www.punkinterviews.com/2012/punk-news/proyecto-jipi-spanish-punk-with-a-brass-section/ (en inglis)

Grupos de punk rock de España
Grupos de punk de la Comunidad Valenciana
Grupos de rock de la Comunidad Valenciana
Grupos de música de los años 2000